Kievskaja – stazione della Linea Arbatsko-Pokrovskaja della Metropolitana di Mosca
Kievskaja – stazione della Linea Filëvskaja della Metropolitana di Mosca
Kievskaja-Kol'cevaja  – stazione della Linea Kol'cevaja della Metropolitana di Mosca